Список включает общий обзор ядерной энергетики по странам мира в первой части, в которой приводится совокупная установленная электрическая мощность всех атомных станций государств, доля выработки на них электроэнергии среди всех отраслей энергетики, количество эксплуатируемых в настоящее время АЭС и энергоблоков.

Во второй части представлена графическая интерпретация этих данных.

В третьей части списка приведён краткий обзор структуры атомной энергетики по странам, включающий количество энергоблоков действующих, строящихся, планирующихся (строительство начнётся в ближайшие 5 лет), планирующихся в перспективе (строительство возможно/возобновится в ближайшие 15 лет) и уже закрытых; типы реакторов, используемых различными странами; организации, эксплуатирующие атомные станции; компании, снабжающие их ядерным топливом в виде готовых изделий (тепловыделяющих сборок).

Список основан на данных Международного агентства по атомной энергии и Всемирной ядерной ассоциации.

Общий обзор по странам 

История ядерной энергетики охватывает период более полувека, и за это время она уже стала традиционной отраслью энергетики. В настоящее время 33 страны эксплуатируют атомные электростанции. По состоянию на январь 2023 года в мире насчитывается 422 энергетических реактора (не включая остановленных на длительный срок) общей мощностью около 378 ГВт, 57 реакторов находятся в стадии сооружения. За 20 лет 21 века построены около 90 реакторов, столько же выведены из эксплуатации, общее количество реакторов не изменилось*, как не изменилось и общее количество произведенной электроэнергии в год. При этом установленная мощность атомной энергетики выросла на 10%.

Подавляющее большинство АЭС находится в странах Северной Америки, Восточной Азии, Европы, а также на территории бывшего СССР, в то время как в Африке их почти нет, а в Австралии и Океании их нет вообще.

* 16 японских реакторов отключены от сети с 2011 года, исключены из статистики, но официально они еще не закрыты.

Доля выработки электроэнергии на АЭС в некоторых странах достигает больших значений, так, в 12 странах она превышает 30 %. С другой стороны, в некоторых странах доля атомной энергетики в энергобалансе незначительна, так, Китай является одним из лидеров по установленной мощности, однако, АЭС дают около 4 % электричества страны. Мировым лидером по установленной мощности являются США, однако ядерная энергетика составляет лишь 20 % в общем энергобалансе этой страны. Мировым лидером по доле в общей выработке зоне является Франция (второе место по установленной мощности), в которой ядерная энергетика является национальным приоритетом — 72 %.

Китайская Народная Республика осуществляет самую масштабную программу строительства новых АЭС, также значительные программы развития атомной энергетики имеют Индия, Россия, Южная Корея и в меньшей мере ещё около полутора десятка стран мира. На первые три страны приходится чуть больше половины (а именно — 32) строящихся реакторов.

В то же время в мире существуют противоположные тенденции, выраженные в стагнации и даже отказе от ядерной энергетики. Как некоторые лидеры атомной энергетики (США, Франция, Япония), так и некоторые другие страны закрыли ряд АЭС. Италия, Казахстан, Литва и Австрия закрыли все имевшиеся АЭС и полностью отказались от ядерной энергетики. Бельгия, Германия, Испания, Швейцария, Швеция осуществляют долгосрочную политику по отказу от ядерной энергетики. Азербайджан, Грузия отказались от ядерной энергетики во многом по причине распада СССР. Австрия, Куба, Ливия, КНДР, Вьетнам, Польша по политическим, экономическим или техническим причинам остановили свои ядерные программы перед пуском своих первых АЭС, хотя Польша в долгосрочной перспективе не исключает возможности строить АЭС вновь. Ранее отказывалась от атомной энергетики Армения, однако затем её единственная АЭС была пущена в эксплуатацию вновь. Тайвань заморозил строительство новой АЭС и планирует закрытие всех трех действующих станций к 2025 году. Имеющие АЭС Нидерланды и Швеция планировали отказаться от атомной энергетики, хотя пока приостановили такие мероприятия. Также имели ранее, но отказались от программ развития атомной энергетики не имевшие АЭС Австралия, Гана, Греция, Дания, Ирландия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Филиппины. Перспективы заявленного строительства новых АЭС в некоторых странах так же вызывают сомнения.

Крупнейшей действующей в мире АЭС в настоящее время является южнокорейская АЭС Кори (с учётом новых энергоблоков Шин-Кори); ранее таковой была ныне временно остановленная японская АЭС Касивадзаки-Карива.

Графическая интерпретация обзора

Обзор структуры по странам 
В мире в настоящее время используются несколько типов реакторов (ниже приведена классификация МАГАТЭ, количество и мощность указаны по состоянию на январь 2023 года), энергоблоки с ними возводят организации, в основном транснациональные, строящие не только у себя, но и в других странах. Часто по различным причинам они объединяются в консорциумы для реализации проектов атомных станций.

 

В списке приведены данные, касающиеся только энергетических реакторов, то есть предназначенных для выработки электроэнергии в промышленных масштабах. В столбце «Типы реакторов» приведены только эксплуатируемые типы, не включая строящиеся и уже закрытые. В случае использования в стране различных типов, их количество указано в виде: количествотип реактора.

Некоторые страны без АЭС обсуждают возможность строительства АЭС в средней перспективе (например, Узбекистан, Казахстан, Польша, Иордания, Израиль, Индонезия, Саудовская Аравия, Малайзия), некоторые в настоящее время отказались от планов строительства АЭС (Вьетнам).

Примечания 

Списки:Энергетика